Mišinci, naselje u općini Žakanje, Hrvatska
 Mišinci (Derventa, BiH), naselje u općini Derventa
 Mišinci (Bugojno, BiH), bivše samostalno naselje u općini Bugojno